Dalmas peut faire référence à :

Patronyme 

 Saint Dalmas, ecclésiastique français du  ;
 Charles Dalmas (1863-1938), architecte français ;
 Herbert Dalmas (1902-1989), scénariste et romancier américain ;
 Louis Dalmas (1920-2014), journaliste français, fondateur de l’Agence Dalmas ;
 Yannick Dalmas (1961-), pilote français ;
 Marina Dalmas (1998-), chanteuse française connue sous le nom de scène Marina Kaye.

Toponyme 

 Saint-Dalmas-de-Tende, hameau de la commune de Tende (Alpes-Maritimes) ; 
 Saint-Dalmas ou Saint-Dalmas-de-Valdeblore, hameau de la commune de Valdeblore (Alpes-Maritimes) ; 
 Saint-Dalmas-le-Selvage, commune des Alpes-Maritimes.

Cinéma 
, film australien de Bert Deling